Nieuwpoort (fr. Nieuport) – miasto w północno-zachodniej Belgii, w prowincji Flandria Zachodnia, położone nad ujściem rzeki IJzer do Morza Północnego.

W tym mieście rozwinął się przemysł spożywczy.

Miasta we Flandrii Zachodniej